Åke Svensson kan syfta på:

 Åke Svensson (1753–1788), bonde och sektledare för Åkianerna.
 Åke Svensson (1899–1970), skådespelare.
 Åke Svensson (född 1941), författare.
 Åke Svensson (född 1952), företagsledare.
 Åke Svenson (född 1953), friidrottare.